

Difesa 
Unmanned aircraft systems (UAS) – Sistema integrato aereo senza pilota.

Codici 
 UAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Samburu South (Kenya)

Informatica 
 USB Attached SCSI (UAS) – protocollo di comunicazione tra computer e memorie di massa USB